Demetrio Sodi puede referirse a las siguientes personas:
 Demetrio Sodi Guergué (1866-1934), periodista, escritor, juez, abogado y político mexicano.
 Demetrio Sodi de la Tijera (1944), periodista, empresario y político mexicano, nieto del anterior.